XX съезд КПУ () — внеочередной съезд Коммунистической партии Украины, который состоялся 16—17 января 1959 года в Киеве. В работе съезда приняли участие 883 делегата с решающим и 90 — с совещательным голосом, представлявших 1 162 997 членов и 119 635 кандидатов в члены партии.

Повестка XX съезда КПУ 
 Тезисы доклада Никиты Сергеевича Хрущёва на XXI съезде КПСС «Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959—1965 годы» и задачи Коммунистической партии Украины (докладчик Подгорный Николай Викторович).

Выборы руководящих органов КПУ не проводились.

Литература 
 Лозицький В. С. Політбюро ЦК Компартії України: історія, особи, стосунки (1918­-1991). —  : Генеза, 2005. — 368 с: іл. — 
 Юрчук В. І. Двадцятий з'їзд Компартії України // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — К. : Головна редакція УРЕ, 1979. — Т. 3 : Гердан — Електрографія. — 551, [1] с., [26] арк. іл. : іл., портр., карти + 1 арк с.

1950-е годы в Киеве
Январь 1959 года
1959 год на Украине
Съезды Коммунистической партии Украины